
Termin -{R10}- ima više značenja.

 R-oznake, R10: Zapaljivo
 Ugljen tetrahlorid, R-10, rastvarač